Кабанка — село в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Каменского сельского поселения.

География 
Село находится в восточной части Челябинской области, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Кабанки, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к западу от посёлка Увельского, административного центра района. Абсолютная высота — 239 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 44,3 %, женщины — соответственно 55,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из пяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Увельского района